Бакайкоа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 11,7 км². Население —  337 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры